SV, Sv ali sv je dvočrkovna kratica, ki ima več pomenov:

 Slovenska vojska
 dvočrkovna koda ISO 3166 za Salvador
 sievert, enota za vpliv manjših doz ionizirajočega sevanja na človeško zdravje

Glej tudi 

Kratice